Ghiacciaio Forbes – ghiacciaio antartico nella Terra di Graham
 Ghiacciaio Forbes – ghiacciaio antartico nella Terra di Mac. Robertson